Registro (sociolinguística) 
 Registro (ciência da computação) 
 Registro (São Paulo) - município 

Desambiguação